Die Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2007 war die erste Austragung der Weltmeisterschaft in der Dynamischen Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 11. bis 14. Oktober 2007 in Sankt Petersburg statt.

Im Endspiel kam es zu einer Neuauflage des WM-Finales in der Kombinierten Pyramide sechs Monate zuvor: Der Kirgise Kanybek Sagynbajew revanchierte sich gegen den Ukrainer Oleksandr Palamar mit 7:5 und wurde somit erstmals Weltmeister. Den dritten Platz belegten Arman Baklachyan und Juri Paschtschinski.

Modus 
Die 61 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Einzelnachweise 

2007
Billardveranstaltung 2007
Billardturnier in Sankt Petersburg